Paradrina lignea är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1930. Paradrina lignea ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
lignea